IHS steht als Abkürzung für:

 IHS, das Nomen sacrum für JESUS (ΙΗΣΟΥΣ), hier steht IHS eigentlich für die griechischen Buchstaben Iota Eta Sigma
 Abwandlung: Iesum Habemus Socium, ‚Wir haben Jesus als Gefährten‘, das Wappen der Jesuiten
 IBM HTTP Server
 Indian Health Service
 Informatikhauptschule
 Ingenieurhochschule
 Inhaberschuldverschreibung
 Innsbrucker Historische Studien, eine österreichische geschichtswissenschaftliche Zeitschrift
 Institut für Höhere Studien, Wirtschaftsforschungsinstitut in Wien
 Institute for Housing and Urban Development Studies, Erasmus-Universität Rotterdam
 Institute for Humane Studies
 Institute for Humanist Studies
 Integrated Heat Spreader, Wärmeverteilblech über dem Die eines Mikroprozessors
 Intensity, Hue, Saturation, ein Farbmodell, umgestellte Abkürzung für HSI-Farbraum
 International Headache Society
 International Health Service
 International Horn Society
 IHS Markit, ein bis 2016 als Information Handling Services (IHS) firmierender Daten- und Informationsdienst

Siehe auch:

 In hoc signo (vinces)
 JHS (Begriffsklärung)

Abkürzung